Shangzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shangzhuang (socken i Kina, Henan), 
 Shangzhuang (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar